Erfa steht für:
 Erfa, Name der Erf (Fluss) am baden-württembergischen Ober- und Mittellauf, linker Zufluss des Mains bei Bürgstadt, Landkreis Miltenberg, Bayern

ERFA ist die Abkürzung für
 European Rail Freight Association, ein Fachverband europäischer Gütereisenbahnen

Erfa-Gruppe oder Erfa-Kreis ist die Abkürzung für
 Erfahrungsaustausch-Gruppe oder -Kreis